A Gela si sono svolte due battaglie, una nell'ambito delle Guerre greco-puniche nel 405 a.C. ed una nell'ambito della Seconda guerra mondiale nel 1943

Battaglia di Gela (405 a.C.)
Battaglia di Gela (1943)